Сокращение ЩММ может означать:
 Щёточная моечная машина (щёточно-моечная машина) — аппарат для мойки чего-либо  с помощью какой-либо жидкости и щёток.
 Щитовая микромашина — специализированный проходческий щит малого размера, применяемый при прокладке трубопроводов, тоннелей для коммуникаций и т. п. методом микротоннелирования.